Э́ндрю Лама́р Алекса́ндер () (род. 3 июля 1940, , Теннесси, США) — американский политик, сенатор США от штата Теннесси с 2003 по 2021 год. Бывший министр образования США (1991—1993). Представитель Республиканской партии.

Биография 
Родился в 1940 году в городке , штат Теннесси в семье воспитателя детского сада и директора младшей школы. Предки в семи поколениях жили в штате Теннесси.

Получил степень бакалавра в университете Вандербильта в 1962 году, степень доктора права в школе права Нью-Йоркского университета в 1965 году.

Губернатор Теннесси в 1979—1987 годах. Министр образования США в 1991—1993 годах.

Избран в Сенат США в 2002 году. В апреле 2007 года Александер объявил, что снова будет баллотироваться в Сенат в 2008 году. По итогам голосования Александер одержал победу, получив 65 % голосов. В 2014 году Александер третий раз был переизбран на новый срок в Сенате.

17 декабря 2018 года Александр объявил, что не будет баллотироваться на следующий срок в 2020 году. В интервью изданию Politico он заявил, что принял это решение ещё в августе 2018 года.

Отмечен .

Личная жизнь 
В 1969 году Александер женился на Лесли Бюлер, которая выросла в техасском городе Виктория и окончила колледж Смита в Массачусетсе. Будущие супруги познакомились во время игры в софтбол. У них четверо детей: Дрю, Лесли, Кэтрин и Уилл. После шестимесячной поездки в Австралию со своей семьёй в конце 1980-х годов Александер написал книгу под названием «Шесть месяцев отпуска».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сенатора США Ламара Александера 
 

Губернаторы Теннесси
Министры образования США
Сенаторы от штата Теннесси
Политики США XX века
Политики США XXI века
Кандидаты в президенты США (1996)
Кандидаты в президенты США (2000)
Выпускники Университета Вандербильта
Выпускники Школы права Нью-Йоркского университета
Кабинет Джорджа Герберта Уокера Буша
Члены Республиканской партии США от Теннесси